Monteu puede referirse a:

 Monteu da Po, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia.
 Monteu Roero, localidad y comuna de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia.